Алан Фрэнсис Джон Хардинг, 1-й барон Хардинг Петертонский (;   — ) — британский военачальник и государственный деятель, фельдмаршал (1953).

Получил образование в средней школе в городе Илминстере и в Королевском колледже в Лондоне.

Начало военной службы 
В 1914 года поступил на службу в Территориальную армию. С началом Первой мировой войны перешёл в Британские Вооружённые Силы и зачислен в Сомерсетский полк лёгкой пехоты и в его рядах участвовал в боевых действиях на Месопотамском и Палестинском театрах военных действий.

После окончания войны долго служил в колониальных войсках в Британской Индии.

Вторая мировая война 
В начале Второй мировой войны командовал батальоном в том же Сомерсетском полку лёгкой пехоты, в котором начал службу 25 лет назад. С 1940 года — начальник штаба Первого Ближневосточного командования, с вступлением Италии в войну летом того же года были созданы так называемые «Силы Западной пустыни» в Северной Африке, в которых Хардинг также стал начальником штаба. В 1941 году — начальник штаба 13-го армейского корпуса, который сражался на том же Североафриканском театре войны.

В 1942 году отозван с фронта и был заместителем начальника штаба по военной подготовке Ближневосточного командования, затем заместителем начальника штаба в этом командовании. С сентября 1942 года — командир 7-й бронетанковой дивизии. Во главе этой дивизии сражался в боях Североафриканской кампании, отличился в сражении при Эль-Аламейне. В январе 1943 года тяжело ранен в боях в Тунисе.

После выздоровления командовал 8-м армейским корпусом в Итальянской кампании. В 1944 году назначен начальником штаба 15-й группой армий союзных войск в Италии. С марта 1945 года до конца войны командовал 13-м армейским корпусом в Италии.

Послевоенная служба 
После окончания войны с 1946 года — главнокомандующий британскими войсками в Средиземноморье, сменив на этой должности фельдмаршала Харольда Александера. С 1947 года — главнокомандующий Южным командованием. С 1949 года — главнокомандующий сухопутными войсками Великобритании на Дальнем Востоке. С 1951 года — командующий Британской Рейнской Армией в Германии.

С ноября 1952 года — начальник Имперского Генерального Штаба. В 1953 году произведен в фельдмаршалы. В сентябре 1955 года уволен в отставку.

Война на Кипре 

С октября 1955 года — генерал-губернатор Кипра, бывшего тогда британской колонией. Прибыв на остров в период усиления требований местного греческого населения за присоединение к Греции («энозис», то есть воссоединение), Хардинг объявил о наделении себя неограниченными полномочиями и приступил к политике массовых репрессий. Ответом стал переход руководства «Союза борцов за освобождение нации Кипра» (ЭОКА) к широким боевым действиям, которые выражались в целенаправленных террористических актах против британских военных, полицейских и чиновников. Хардинг ввёл на острове чрезвычайное положение и комендантский час, была создана система концентрационных лагерей. Было введено в повседневную практику задержание и арест любого «подозрительного» лица. Для лиц, задержанных с оружием или взрывчаткой, а также для тех, у кого они обнаружены в жилище, введена смертная казнь.

В противовес греческой ЭОКА были созданы и поддерживались Хардингом турецкие националистические формирования. Под влиянием мирового общественного мнения Хардинг был вынужден пойти на переговоры с архиепископом Макарием III, но своим категорическим нежеланием принимать какие-либо требования греков-киприотов быстро довёл их до провала. После этого Макариос III по его приказу был выслан с Кипра. В 1956 году боевики ЭОКА организовали покушение на Хардинга, но оно провалилось (заложенное в резиденции генерал-губернатора взрывное устройство не сработало).

Действия Хардинга были настолько вызывающими, что даже в британском общественном мнении возобладало негативное отношение к нему. В октябре 1957 года он был отозван с Кипра. Исправить последствия его непродуманной политики оказалось невозможным и в 1960 году Великобритания была вынуждена предоставить независимость Кипру.

В 1958 году ему был пожалован титул барона и он стал пэром Англии. Скончался на 93-м году жизни.

Награды 
 Рыцарь Большого креста ордена Бани (GCB)
 Командор ордена Британской империи (СВЕ)
 Кавалер ордена «За выдающиеся заслуги» (DSO)
 Военный крест (Великобритания) (МС)

Литература

Ссылки 
 Биография Джона Хардинга на сайте «Хронос»
 Heathcote, T.A. (1999). The British Field Marshals 1736—1997. Pen & Sword Books Ltd. ISBN 0-85052-696-5
 Национально-освободительная война народа Кипра

Фельдмаршалы (Великобритания)
Участники Первой мировой войны (Великобритания)
Военачальники Второй мировой войны
Начальники Южного командования Британской армии
Начальники Генерального штаба Великобритании
Выпускники Лондонского университета
Выпускники Королевского колледжа Лондона